Sosibios ou Sosibius (en grec ancien  / Sôsibios) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

 Sosibios de Laconie, un historien grec.
 Sosibios de Tarente, un lieutenant de Ptolémée .
 Sosibios, un ministre de Ptolémée  qui joua un rôle important pendant les guerres de Syrie.
 Sosibios, un sculpteur athénien, auteur du Vase de Sosibios.
 Sosibius, le précepteur de l'empereur romain Titus.